Леандер Паеш и Радек Щепанек защитаваха титлата си, но загубиха в първи кръг от Кевин Андерсън и Джонатан Ерлих.

Поставени тенисисти

Основна схема

Финална фаза

Горна половина

Първа част

Втора част

Долна половина

Трета част

Четвърта част

Външни препратки 
 Основна схема
 Основна схема (в PDF формат)

Открито първенство на Австралия